immunisatie (geneeskunde), het Immuunsysteem weerbaar maken tegen infectieziekten. Zie inenting;
 actieve immunisatie;
passieve immuniteit.
 een beleggingstechniek, zie immunisatie (financieel).
 een immunisatiestrategie in de psychoanalyse.